Скудо ( — щит, герб от ) — название исторической монеты и денежной единицы ряда итальянских государств Средневековья и Нового времени. Названия экю, эскудо также происходят от .

Поскольку неизменяемые слова иностранного заимствования в русском языке тяготеют к изменению рода языка источника на средний род, слово скудо, несмотря на предпочтительность мужского рода (как в случае с «евро»), может употребляется как в мужском, так и в среднем роде. В качестве формы множественного числа иногда употребляется форма скуди ().

Название «скудо» носили:
 Мальтийский скудо
 Миланский скудо
 Папский скудо
 Пьемонтский скудо
 Сардинский скудо

Примечания

Литература 
 

Скудо
Деньги Италии, вышедшие из обращения